Эмоциона́льная креативность (ЭК; ) — способность к творческому преобразованию эмоций. Относится к гибким навыкам.

Понятие эмоциональной креативности (ЭК) впервые определено Джеймсом Эвериллом (J. R. Averill), разработавшему в 1980 году конструктивистскую теорию эмоций. Основным понятием теории является эмоциональный синдром, или эмоция как продукт творческой активности. Дж. Эверилл предположил, что эмоциональные синдромы — это аналоги кратковременных или промежуточных социальных ролей,,.

Определение и функции эмоциональной креативности 
Эмоциональная креативность была впервые определена Дж. Эвериллом как развитие эмоциональных синдромов в качестве новых, эффективных и аутентичных.

В дальнейшем были предложены и другие ее определения:
 способность генерировать новые эмоции (отличные от нормативных), влиять на структуру и содержание эмоциональных синдромов;
 в широком смысле слова — сквозная характеристика эмоциональной сферы, которая связана с дивергентным чувствованием и проявляется на всех уровнях организации эмоций; в узком смысле слова — способность, составляющая общей креативности, которая обеспечивает эффективность усвоения артистической деятельности;
 способность личности творчески использовать свои эмоциональные ресурсы в деятельности и общении;
 творческое управление своими эмоциями, предполагающее гибкое реагирование в субъективно и объективно сложных стрессовых и социально напряженных ситуациях, быстрое преобразование привычных, стереотипных, «заводящих в тупик» эмоциональных реакций в новые эмоциональные состояния, служащие отысканию конструктивных смыслов возникающих жизненных событий.

В определениях эмоциональной креативности сделан акцент на способности генерировать новые эмоции, а также преобразовывать стереотипные, неконструктивные эмоциональные состояния в эмоции конструктивные, эффективные для конкретной ситуации. Таким образом, на основе анализа определений эмоциональной креативности можно выделить две основные еефункции: генерирование 1) новых эмоций (новизна) и 2) полезных эмоций (эффективность).

Структура эмоциональной креативности 
Дж. Эверилл выделяет следующие структурные компоненты эмоциональной креативности как личностного свойства:

−	подготовленность (preparedness) — способность обучаться пониманию эмоциональных переживаний на базе предшествующего эмоционального опыта. Люди, для которых эмоции являются важным аспектом их жизни, анализируют и пытаются понять свои переживания, сензитивны к эмоциональной жизни других, обладают более высоким уровнем подготовленности, чем индивиды, более индифферентные к эмоциям;

−	новизна (novelty) — способность переживать необычные, с трудом поддающиеся описанию эмоции;

−	эффективность (effectiveness) — способность передавать эмоции выразительно и с пользой для себя и других; аутентичность (authenticity) — способность искренне и реалистично выражать эмоции; эмоции расцениваются как аутентичные, если совместимы с важнейшими интересами личности и способствуют ее благополучию.

Т. Н. Березина и Р. Н. Терещенко выявляют в структуре эмоциональной креативности как способности:

1)	беглость — количество разнообразных эмоциональных переживаний;

2)	гибкость — способность переключаться от эмоций одного типа к эмоциям другого;

3)	оригинальность — способность переживать новые, нестандартные эмоции в обычных ситуациях;

4)	разработанность — способность передать переживаемую эмоцию со всеми подробностями, выразить ее в деталях.

Эмоциональная креативность как способность и как личностное свойство 
По аналогии с выделением эмоционального интеллекта и общей креативности как способности и как личностного свойства предлагается различать эмоциональную креативность как способность (инструментальную эмоциональную эмоциональную креативность) и как личностное свойство (рефлексивную эмоциональную креативность).

Эмоциональная и общая креативность 
Место эмоциональной креативности в структуре общей креативности пока четко не определено, однако ее можно рассматривать как составляющую социальной или художественной креативности.

Эмоциональная креативность и эмоциональный интеллект 
Эмоциональная креативность — понятие, отличное от эмоционального интеллекта. В отличие от ЭИ, она предполагает новизну эмоциональной реакции. Различие касается и подхода к обработке эмоциональной информации. Если ЭИ скорее относится к конвергентному интеллекту, то ЭК основывается на дивергентном интеллекте. Результаты современных исследований не позволяют однозначно оценить взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и эмоциональной креативностью.

Эмоциональная креативность и свойства личности 
Эмоциональная креативность взаимосвязана с личностными свойствами: выявлены положительные взаимосвязи с самоэффективностью, самоуважением, самооценкой, доброжелательностью, открытостью опыту, склонностью к сотрудничеству, отрицательная — с алекситимией. Эмоциональная креативность, способствуя эмоциональной саморегуляции, активирует положительные эмоции и участвует в управлении стрессом. Эмоционально креативная личность склонна к глубокому анализу чувств, толерантна к конфликтным особенностям в себе и других, склонна к активации таких позитивных эмоций, как благодарность, любовь, надежда, чувствует себя более удовлетворенной жизнью. В юношеском возрасте эмоциональная креативность характеризуется высоким адаптивным потенциалом, а в различные возрастные периоды является фактором жизнестойкости и эмоциональным ресурсом психологической безопасности человека.

Диагностика эмоциональной креативности 
Для диагностики эмоциональной креативности используются как опросники (например, опросник ECI Дж. Эверилла, адаптированный И. Н. Андреевой и Е. А. Валуевой), так и задачные тесты с использованием различного диагностического материала: вербального (тест эмоциональных триад, «Эмоциональные последствия» Дж. Эверилла (в русскоязычном переводе), тест Д. В. Ушакова — О. И. Ивановой, ЭмКреа Д. В. Люсина) и невербального (методика С. В. Фроловой).

См. также 

 Психологические теории эмоций
 Интеллект
 Гибкие навыки
 Социальный интеллект
 Эмоциональный интеллект

Примечания

Литература 
 
 
 Березина Т. Н., Терещенко Р. Н. Эмоциональная креативность личности: определение и структура // Психология и психотехника. — 2012. — № 2 (41). — С. 43-50.
 Валуева Е. А. Диагностика эмоциональной креативности: адаптация опросника Дж. Эверилла // Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям / Рос. акад. наук, Ин-т психологии; под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. — М., 2009. — С. 216—227.
 Рыжов В. В., Архипова М. В. Эмоциональная креативность, музыка и развитие творческих иноязычных способностей [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. — 2015. -№ 2. — Режим доступа: http://science-education.ru.
 Деревянко, С. П. Роль эмоциональной креативности при выборе копинг-стратегий // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Е, Педагогические науки. — 2017. — № 1. — С. 92-95.
 Фролова С. В. Апробация авторского теста и тренинга эмоциональной креативности / С. В. Фролова // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. — 2017. — Т. 17, вып. 4.- — С. 471—477.
 Averill, J. R. Emotional creativity / J. R. Averill, C. Thomas-Knowles // International review of studies on emotion : in 2 vol. / ed. K. T. Strongman. — Chichester, 1991. — Vol. 1. — P. 269—299.
 Averill, J. R. Emotions as mediators and as products of creative
activity / J. R. Averill // Creativity across domains: face of muse / ed.: J. Kaufman, J. Baer. — Mahwah, 2005. — P. 225—243.
 Averill, J. R. Individual differences in emotional creativity: structure and correlates / J. R. Averill // J. of Personality. — 1999. — Vol. 67, № 2. — P. 331—371.

Эмоции
Интеллект